Mistrzostwa Ameryki U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2010 – ósme mistrzostwa Ameryki U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się w dniach 6–10 kwietnia 2010 roku w Buenos Aires. Tytułu zdobytego w 2008 roku broniła reprezentacja Argentyny.

Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2010 z awansem dla czterech czołowych zespołów turnieju. Tytuł mistrzowski obroniły Argentynki pokonując Brazylię, brąz zdobyły zaś zawodniczki z Dominikany po zwycięstwie nad Portoryko. Mimo iż to półfinalistki zawodów uzyskały awans na mistrzostwa świata, ostatecznie w światowym czempionacie zagrały prócz finalistek także zespoły z miejsc 6 i 7.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010
2010 w piłce ręcznej
2010 w Argentynie
Piłka ręczna w Argentynie
Sport w Buenos Aires